Корнекты́ () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Урумкайского сельского округа. Код КАТО — 117061300.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Щучинск, в 10 километрах к северу от административного центра сельского округа — села Урумкай.

Абсолютная высота — 420 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Красный Кордон — на западе, село Карашилик — на севере, село Жаркайын — на востоке, село Дмитриевка — на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 295 человек (из них казахи — основное население).

В 1999 году население села составляло 272 человека (146 мужчин и 126 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 229 человек (120 мужчин и 109 женщин).

Улицы 
 ул. Абая Кунанбаева
 ул. Гагарина
 ул. Мира

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района